Михаи́л Рыбако́в:
* Рыбаков, Михаил Александрович (1929—2009) — краевед, специалист по истории Киева.
 Рыбаков, Михаил Иванович (1856—не ранее 1916) — депутат Государственной думы Российской империи от Оренбургской губернии.